Raffles steht für:

Familienname:
 A. J. Raffles, Amateureinbrecher, Romanheld von Ernest William Hornung
 Hugh Raffles (* 1958), britischer Anthropologe, Hochschullehrer und Autor
 Thomas Stamford Raffles (1781–1826), Forscher und Gründer der Stadt Singapur

Filme:
 Raffles (1919), deutscher Stummfilm von Kurt Matull
 Raffles (1930), US-amerikanischer Kriminalfilm von George Fitzmaurice
 Raffles (1939), US-amerikanischer Kriminalfilm von Sam Wood
 Raffles (1958), mexikanischer Abenteuerfilm von Alejandro Galindo
 Raffles (1975), britischer Abenteuerfilm von Christopher Hodson
 Originaltitel eines US-amerikanischen Kriminalfilms von King Baggot (1925), siehe Raffles, der Juwelenmarder
 Alternativtitel eines US-amerikanischen Kriminalfilms von George Irving (1917), siehe Raffles, the Amateur Cracksman

Orte:
 Raffles (Cumbria), ein Vorort von Carlisle, England
 Raffles Bay, Northern Territory, Australien

Siehe auch:
 Raffles Hotel, Hotel in Singapur (1887)
 Raffles International, internationale Hotelkette
 Raffles City